Денилсон може да се односи на:

 Денилсон (фудбалер, рођен 1977)
 Денилсон (фудбалер, рођен 1988)